Первома́йский — населённые пункты и объекты, названные в честь праздника Первома́я:

Белоруссия 
 Первомайский — посёлок в Барановичском районе Брестской области.
 Первомайский — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Первомайский — посёлок в Ветковском районе Гомельской области, Даниловичский сельсовет.
 Первомайский — упразднённый посёлок в Ветковском районе Гомельской области, Светиловичский сельсовет.
 Первомайский — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Первомайский — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Первомайский — посёлок в Лидском районе Гродненской области.
 Первомайский — посёлок в Воложинском районе Минской области.
 Первомайский — посёлок в Копыльском районе Минской области.

Казахстан 
 Первомайский — посёлок в Илийском районе Алматинской области, в 2014 г. включен в состав Алма-Аты.
 Первомайский — посёлок в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Первомайский — до 1985 года название села Ак-Суу в Шопоковском районе Чуйской области.

Россия 
Адыгея

 Первомайский — хутор в Гиагинском районе.
 Первомайский — посёлок в Майкопском районе.

Алтайский край

 Первомайский — посёлок в Алейском районе.
 Первомайский — посёлок в Быстроистокском районе.
 Первомайский — посёлок в Мамонтовском районе.
 Первомайский — посёлок в Панкрушихинском районе.
 Первомайский — посёлок в Поспелихинском районе, упразднён в 1986 г.
 Первомайский — посёлок в Романовском районе.
 Первомайский — посёлок в Солонешенском районе.
 Первомайский — посёлок в Третьяковском районе.
 Первомайский — посёлок в Чарышском районе.
 Первомайский — посёлок в Шипуновском районе.

Архангельская область
 Первомайский — посёлок, Котласский район
 Первомайский — посёлок, Плесецкий район
 Первомайский — посёлок, Илезское сельское поселение, Устьянский район
 Первомайский — посёлок, Лихачёвское сельское поселение, Устьянский район
 Первомайский — с 1957 по 1977 год название города Новодвинск.
 Первомайский — до 1958 года название посёлка Октябрьский, административного центра Устьянского района.

Астраханская область
 Первомайский — посёлок, Красноярский район

Башкортостан
 Первомайский — деревня, Абзелиловский район
 Первомайский — село, Благоварский район
 Первомайский — деревня, Кигинский район
 Первомайский — село, Салаватский район
 Первомайский — село, Стерлибашевский район
 Первомайский — деревня, Уфимский район
 Первомайский — деревня, Чишминский район

Белгородская область
 Первомайский — хутор, Волоконовский район
 Первомайский — хутор, Красненский район
 Первомайский — хутор, Краснояружский район
 Первомайский — хутор, Ракитянский район
 Первомайский — посёлок, Старооскольский городской округ
 Первомайский — посёлок, Шебекинский район

Брянская область
 Первомайский — посёлок, Выгоничский район
 Первомайский — посёлок, Жирятинский район
 Первомайский — посёлок, Жуковский район
 Первомайский — посёлок, Истопское сельское поселение, Климовский район
 Первомайский — посёлок, Сытобудское сельское поселение, Климовский район
 Первомайский — посёлок, Клинцовский район
 Первомайский — посёлок, Навлинский район
 Первомайский — посёлок, Погарский район
 Первомайский — посёлок, Почепский район
 Первомайский — посёлок, Стародубский район
 Первомайский — посёлок, Унечский район

Владимирская область
 Первомайский — посёлок, Вязниковский район
 Первомайский — посёлок, Гусь-Хрустальный район
 Первомайский — посёлок, Ковровский район
 Первомайский — посёлок, Селивановский район

Волгоградская область
 Первомайский — хутор, Калачёвский район
 Первомайский — посёлок, Нехаевский район
 Первомайский — посёлок, Среднеахтубинский район
 Первомайский — посёлок, Старополтавский район
 Первомайский — посёлок, Урюпинский район

Вологодская область
 Первомайский — посёлок, Вашкинский район
 Первомайский — посёлок, Вологодский район
 Первомайский — посёлок, Тотемский район
 Первомайский — посёлок, Чагодощенский район

Воронежская область
 Первомайский — посёлок, Аннинский район
 Первомайский — посёлок, Воробьевский район
 Первомайский — посёлок, Кантемировский район
 Первомайский — посёлок, Панинский район
 Первомайский — посёлок, Таловский район
 Первомайский — посёлок, Эртильский район

Забайкальский край
 Первомайский — посёлок городского типа, Шилкинский район

Ивановская область
 Первомайский — село, Кинешемский район

Иркутская область
 Первомайский — посёлок, Братский район
 Первомайский — посёлок, Иркутский район
 Первомайский — посёлок, Нижнеудинский район

Калмыкия
 Первомайский — посёлок, Приютненский район
 Первомайский — посёлок, Юстинский район

Карачаево-Черкесия
 Первомайский — хутор, Урупский район

Кемеровская область
 Первомайский — посёлок, Мариинский район
 Первомайский — посёлок, Прокопьевский район
 Первомайский — посёлок, Промышленновский район

Кировская область
 Первомайский — посёлок городского типа и ЗАТО
 Первомайский — бывший посёлок городского типа, в 2005 году вошёл в состав города Слободской
 Первомайский — посёлок, Фаленский район

Коми
 Первомайский — посёлок, Сысольский район
 Первомайский — посёлок, город Ухта

Костромская область
 Первомайский — посёлок, Межевской район

Краснодарский край
 Первомайский — хутор, Абинский район
 Первомайский — хутор, город Армавир
 Первомайский — посёлок, Белореченский район
 Первомайский — посёлок, Выселковский район
 Первомайский — посёлок, город Горячий Ключ
 Первомайский — посёлок, Ейский район
 Первомайский — посёлок, Октябрьское сельское поселение, Красноармейский район
 Первомайский — хутор, Старонижестеблиевское сельское поселение, Красноармейский район
 Первомайский — посёлок, Курганинский район
 Первомайский — посёлок, Первомайское сельское поселение, Кущёвский район
 Первомайский — хутор, Шкуринское сельское поселение, Кущёвский район
 Первомайский — посёлок, Ленинградский район
 Первомайский — хутор, Мостовский район
 Первомайский — посёлок, Новокубанский район
 Первомайский — посёлок, Новопокровский район
 Первомайский — хутор, Павловский район
 Первомайский — посёлок, Староминский район
 Первомайский — посёлок, Тбилисский район

Красноярский край
 Первомайский — посёлок, Емельяновский район

Курганская область
 Первомайский — посёлок, Каргапольский район

Курская область
 Первомайский — хутор, Беловский район
 Первомайский — посёлок, Дмитриевский район
 Первомайский — посёлок, Железногорский район
 Первомайский — хутор, Конышевский район
 Первомайский — хутор, Октябрьский район
 Первомайский — посёлок, Рыльский район
 Первомайский — посёлок, Щигровский район

Липецкая область
 Первомайский — посёлок, Грязинский район
 Первомайский — посёлок, Измалковский район

Мордовия
 Первомайский — посёлок в Ковылкинском районе, Краснопресненское сельское поселение.
 Первомайский — посёлок в Ковылкинском районе, Красношадымское сельское поселение.
 Первомайский — посёлок в Ковылкинском районе, Новомамангинское сельское поселение.

Московская область
 Первомайский — посёлок, Истринский район
 Первомайский — посёлок, Коломенский район
 Первомайский — микрорайон, город Королёв

Нижегородская область
 Первомайский — посёлок, Гагинский район
 Первомайский — посёлок городского типа, Городецкий район
 Первомайский — посёлок, Кулебакский район

Новгородская область
 Первомайский — посёлок, Марёвский район
 Первомайский — посёлок, Окуловский район
 Первомайский — посёлок, Холмский район

Новосибирская область
 Первомайский — посёлок, Баганский район
 Первомайский — посёлок, Искитимский район
 Первомайский — посёлок, Карасукский район
 Первомайский — посёлок, Каргатский район
 Первомайский — посёлок, Коченевский район

Омская область
 Первомайский — посёлок, Любинский район
 Первомайский — посёлок, Тюкалинский район

Оренбургская область
 Первомайский — посёлок, Абдулинский район
 Первомайский — посёлок, Оренбургский район
 Первомайский — посёлок, Первомайский район
 Первомайский — посёлок, Светлинский район

Орловская область
 Первомайский — посёлок, Верховский район
 Первомайский — посёлок, Дмитровский район
 Первомайский — посёлок, Сосковский район

Пермский край
 Первомайский — посёлок, Сивинский район
 Первомайский — посёлок, Уинский район

Ростовская область
 Первомайский — посёлок, Багаевский район
 Первомайский — хутор, Кагальницкий район
 Первомайский — хутор, Каменский район
 Первомайский — хутор, Кашарский район
 Первомайский — посёлок, Долотинское сельское поселение, Красносулинский район
 Первомайский — посёлок, Киселёвское сельское поселение, Красносулинский район
 Первомайский — хутор, Ударниковское сельское поселение, Красносулинский район
 Первомайский — хутор, Матвеево-Курганский район
 Первомайский — хутор, Октябрьский район
 Первомайский — хутор, Целинский район

Рязанская область
 Первомайский — посёлок, Кораблинский район
 Первомайский — посёлок, Шацкий район
 Первомайский — посёлок, Шиловский район

Самарская область
 Первомайский — посёлок, Кинель-Черкасский район
 Первомайский — посёлок, Сергиевский район

Саратовская область
 Первомайский — посёлок, Балашовский район
 Первомайский — посёлок, Дергачевский район
 Первомайский — посёлок, Екатериновский район, упразднён в 2001 г.
 Первомайский — посёлок, Лысогорский район
 Первомайский — посёлок, Новоузенский район, Алгайское муниципальное образование
 Первомайский — хутор, Новоузенский район, Дюрское муниципальное образование.
 Первомайский — посёлок, Ртищевский район

Свердловская область
 Первомайский — посёлок, Ачитский городской округ
 Первомайский — посёлок, Бисертский городской округ
 Первомайский — посёлок, городской округ Верхняя Пышма
 Первомайский — посёлок, Каменский городской округ
 Первомайский — посёлок, Горноуральский городской округ
 Первомайский — посёлок, Пышминский городской округ
 Первомайский — посёлок, Серовский городской округ
 Первомайский — посёлок, Сысертский городской округ

Северная Осетия
 Первомайский — посёлок, Пригородный район

Смоленская область
 Первомайский — посёлок, Ершичский район
 Первомайский — село, Шумячский район

Ставропольский край
 Первомайский — хутор, Левокумский район
 Первомайский — посёлок, Минераловодский район
 Первомайский — хутор, Новоалександровский район

Тамбовская область
 Первомайский — посёлок, Бондарский район
 Первомайский — посёлок, Инжавинский район
 Первомайский — посёлок, Никифоровский район
 Первомайский — посёлок городского типа, Первомайский район
 Первомайский — посёлок, Большеломовисский сельсовет, Пичаевский район
 Первомайский — посёлок, Липовский сельсовет, Пичаевский район, упразднён в 2018 году.
 Первомайский — посёлок, Ржаксинский район
 Первомайский — посёлок, в составе городского округа города Тамбова, до 2021 года Тамбовского района.

Татарстан
 Первомайский — посёлок, Нижнекамский район

Тверская область
 Первомайский — посёлок, Западнодвинский район
 Первомайский — посёлок, Кашинский район
 Первомайский — посёлок, Оленинский район

Томская область
 Первомайский — район

Тульская область
 Первомайский — посёлок, Арсеньевский район
 Первомайский — посёлок, Веневский район
 Первомайский — посёлок, Ефремовский район
 Первомайский — посёлок в Зареченском территориальном округе городского округа город Тула (Октябрьский сельский округ Ленинского района, бывшее Рождественское сельское поселение).
 Первомайский — посёлок в Привокзальном территориальном округе городского округа город Тула (Алёшинский сельский округ Ленинского района, бывшее Фёдоровское сельское поселение).
 Первомайский — посёлок, город Новомосковск
 Первомайский — посёлок, Суворовский район
 Первомайский — посёлок, Тепло-Огаревский район
 Первомайский — посёлок городского типа, Щёкинский район
 Первомайский — посёлок, Ясногорский район
 Первомайский — до 1963 г. название посёлка Подлесный, с 2005 г. микрорайон города Донской.

Тюменская область
 Первомайский — посёлок, Вагайский район
 Первомайский — посёлок, Нижнетавдинский район
 Первомайский — посёлок, Упоровский район

Удмуртия
 Первомайский — село, Воткинский район
 Первомайский — село, Завьяловский район
 Первомайский — село, Киясовский район
 Первомайский — деревня, Сарапульский район

Ульяновская область
 Первомайский — посёлок, Кузоватовский район
 Первомайский — посёлок, Чердаклинский район

Челябинская область
 Первомайский — посёлок, Агаповский район
 Первомайский — посёлок, Ашинский район
 Первомайский — посёлок городского типа, Коркинский район
 Первомайский — посёлок, Нязепетровский район

Чувашия
 Первомайский — посёлок, Алатырский район

Украина 
 Первомайский — посёлок в составе города Снежное Донецкой области.
 Первомайский — город в Первомайском районе Харьковской области, до 2020 районный центр.
 Первомайский — бывший посёлок в Змиевском районе Харьковской области, с 2010 село Первомайское (Першотравневое).

Другие объекты

Районы и округа 
  — городской совет
  — округ
  — район
  — сельсовет
 Первомайский — прежнее название района Новый Форштадт города Даугавпилса.
 Первомайский — микрорайон города Орска.
 Первомайский — микрорайон, Саратов
 Первомайский — микрорайон, Тверь
 Первомайский джамаат — Турсунзадевский район, Таджикистан
 Первомайский — округ Мурманска
 Первомайский — поселковый совет
 Первомайский — жилой массив

Парки и скверы 
 Первомайский — прежнее название (с 1919 по 1993 год) парка в Киеве.
 Первомайский — сквер, Донецк.
 Первомайский — сквер, Новосибирск

Прочее 
 Первомайский — название форта Тотлебен системы обороны Кронштадта после Октябрьской революции.
 Первомайский — остров около Очакова (Украина), бывшая военная база.
 «Первомайский» — кинотеатр, построен в Москве на Первомайской улице в Первомайском районе.
 «Первомайский» — стадион в городе Пенза.

См. также 
 Леонид Первомайский
 Первомайский посёлок — метеорит